

Persone
 Angelo Prunas (1880-1943) – politico e avvocato italiano
 Oliviero Prunas (1940-2014) – attore e imprenditore italiano
 Pasquale Prunas (1924-1985) – giornalista, grafico e regista italiano
 Renato Prunas (1892-1951) – diplomatico italiano

Altro
 Menhir di Genna Prunas – monumento preistorico situato nel comune di Guspini, Sardegna